Мельник Сергій Анатолійович ( 1988) — український футболіст, захисник.
 Мельник Сергій Іванович ( 1958) — народний депутат України II скликання, працівник сільського господарства.
 Мельник Сергій Іванович ( 1965) — народний депутат України VIII скликання, колишній Хмельницький міський голова.
 Мельник Сергій Іванович ( ?) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Мельник Сергій Олександрович ( 1984) — підполковник Державної прикордонної служби України, начальник Львівського прикордонного загону.
 Мельник Сергій Олександрович ( 1993) — український футболіст, нападник.
 Мельник Сергій Олексійович (1898 — 1968) — вчений-виноградар.